Andrea Gervasoni – arbitro di calcio italiano (1975 – )
Carlo Gervasoni – calciatore italiano (1982 – )
Fausto Gervasoni – personaggio di Mai dire Gol interpretato da Giacomino Poretti
Giovanni Gervasoni – militare italiano (1816-1849)
Luís Gervasoni – calciatore brasiliano (1907-1963)
Stefano Gervasoni – compositore italiano (1962 – )